Fugl har flere betydninger:

Dyr 
 Fugl – ental af fugle

Personer 
 Sven Fugl (1924–2009) – dansk radiodirektør
 Mette Fugl (født 1949) – dansk journalist og datter af ovennævnte